Praia Brava (Cabo Frio)
Praia Brava (Caraguatatuba)

 Praia Brava (Florianópolis)
 Praia Brava (Itajaí)

Brava